Пыжово — деревня в России, в Пустошкинском районе Псковской области. Входит в состав Пригородной волости.

География 
Деревня расположена у озера Колодонец, в 16 км к юго-западу от города Пустошка.

Население 
 
Численность населения деревни по оценке на начало 2001 года составляла 156 жителей.

История 
С 1995 до 2005 года деревня входила в состав ныне упразднённой Новой волости с центром в д. Сергейцево.

Примечания 

Населённые пункты Пустошкинского района